Амтке́л ( — «Амткял»;  — «Амткели») — название ряда географических объектов в Абхазии:

 Амткел — село в Гулрыпшском районе/Гульрипшском муниципалитете Абхазии.
 Амткел — озеро в Гулрыпшском районе/Гульрипшском муниципалитете Абхазии.
 Амткел — река в Гулрыпшском районе/Гульрипшском муниципалитете Абхазии, проходящая через одноимённое озеро.
 Амткел — горный перевал в Абхазии.

Примечания